Az Eredivisie 1959-60-as szezonja volt a bajnokság negyedik kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az AFC Ajax lett. Ez volt a klub második bajnoki címe. A csapat egyébként azonos pontszámmal végzett a Feijenoorddal, így egy mindent eldöntő mérkőzésre volt szükség, melyet az Ajax végül simán, 5–1-re megnyert.

Végeredmény 

1 Az Ajax és a Feyenoord egy mindent eldöntő mérkőzésen döntötte el a bajnoki cím sorsát. A végeredmény 5–1 lett az Ajax javára. 
2 Az USV Elinkwijk és a Blauw Wit osztályozót játszott a bennmaradásért, melyet végül az Elinkwijk 1–0-ra nyert.

Kereszttáblázat

Lásd még 

 Eerste Divisie 1959-60
 Tweede Divisie 1959–60

Források

Külső hivatkozások 

 Az Eredivisie hivatalos weboldala 
 RSSSF

Holland labdarúgó-bajnokságok
Holland 1
Holland 1